

Musica
CLEO – gruppo musicale pop coreano
Cleo – album di Georg Wadenius del 1987
Cleo – cantante polacca che ha rappresento il proprio Paese all'Eurovision Song Contest 2014
Cleo – canzone di Ivan Graziani

Personaggi immaginari 
Cleo – personaggio del Classico Disney Pinocchio
Cleo – personaggio del libro e serie animata Clifford the Big Red Dog
Cleo – personaggio del programma televisivo Between the Lions
Cleo – personaggio della serie animata The Catillac Cats
Cleo de Nile – personaggio della linea di bambole Monster High

Altro 
Cleo – ipocoristico del nome proprio di persona italiano femminile Cleopatra
Cleo – serie televisiva svedese
Cleo – rivista femminile
Cléo – calciatore brasiliano
CLEO – rivelatore di particelle
CLEO – router
Uragano Cleo – uragano che colpì i Caraibi e la Florida nel 1964
USS Cleo (SP-232) – pattugliatore della United States Navy